Восьмая авеню — название улиц; также входит в состав названия станций метро:
 Восьмая авеню — улица в районе Вест-Сайд боро Манхэттен.
 Восьмая авеню — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии BMT Sea Beach Line, находится в Бруклине, в округе Сансет Парк, на пересечении 8-й авеню и 62-й улицы.
 Восьмая авеню — станция Нью-Йоркского метро, входящая в состав комплекса 14th Street — Eighth Avenue.

См. также 
 Линия Восьмой авеню, Ай-эн-ди — линия дивизиона IND метрополитена Нью-Йорка